Le terme Ouareau peut se référer à:

Toponymes

Camp Ouareau, une colonie de vacances dans Notre-Dame-de-la-Merci, MRC de la Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 00" Nord; 74° 07' 19" Ouest.
 Camp-Ouareau, hameau de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, MRC de la Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 11" Nord; 74° 06' 43" Ouest.
 Parc régional de la Forêt-Ouareau, municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 14' 20" Nord; 73° 59' 00" Ouest.
 Lac-Ouareau, un hameau de la municipalité de Saint-Donat (Matawinie), MRC de la Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 18' 43" Nord; 74° 07' 30" Ouest.
 Forêt Ouareau, une forêt désignée de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, MRC de Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 14' 20" Nord; 73° 59' 00" Ouest.
 Lac Ouareau, municipalité de Saint-Donat (Matawinie), MRC de la Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 17' 03" Nord; 74° 08' 35" Ouest.
 Mont Ouareau, municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, MRC de la Matawinie, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 14" Nord; 74° 08' 36" Ouest.
 Rivière Ouareau, municipalité de Saint-Paul (Québec), MRC de Joliette, région administrative de Lanaudière, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 56' 24" Nord; 73° 24' 27" Ouest.